Stryker bezeichnet:

 Stryker (1983), philippinischer Actionfilm von Cirio H. Santiago
 Stryker (2004), kanadischer Film von Noam Gonick
 Stryker (Pornofilm), ein Pornofilm von 2015
 Stryker (Ohio), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Stryker Armored Vehicle, US-amerikanischer Radpanzer
 Stryker Corporation, US-amerikanisches Medizintechnikunternehmen
 B.L. Stryker, US-amerikanische Krimiserie mit Burt Reynolds (1989–1990)
 eine Band, siehe Gothic Slam

Stryker ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley Stryker (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Dave Stryker (* 1957), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Jeff Stryker (* 1962), US-amerikanischer Pornodarsteller 
 Mark Stryker (* ≈1963), US-amerikanischer Jazzautor und Journalist
 Robert F. Stryker (1944–1967), US-amerikanischer Soldat und Träger der Medal of Honor
 Roy Stryker (1893–1975), US-amerikanischer Ökonom und Fotograf
 Susan Stryker (* 1961), US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin, Filmemacherin und Transgender-Aktivistin

Siehe auch:

 Striker